Rossignol (französisch le rossignol ‚die Nachtigall‘) steht für:

 Rossignol (Familienname), Namensträger siehe dort
 Rossignol (Unternehmen), französischer Sportartikelhersteller

Geografie:
 Rossignol (Fluss), Fluss in Frankreich
 Rossignol (Tintigny), Ort in der belgischen Provinz Luxemburg
 Gout-Rossignol, Ort im französischen Département Dordogne
 Lac Rossignol, See in Nova Scotia, Kanada

Siehe auch:
 Le Rossignol
 Rosignol
 Nachtigall (Begriffsklärung)